Rubén Pérez – hiszpański kolarz
 Rubén Pérez – hiszpański piłkarz